Нонотт ()) — французская фамилия. Известные носители:

 Нонотт, Донат (1708—1785) — французский художник, педагог.
 Ноннот, Клод-Адриан (1711—1793) — французский священник, иезуит, полемист.